And the Band Played On – romanzo di Randy Shilts del 1987
 Guerra al virus (And the Band Played On) – film del 1993 diretto da Roger Spottiswoode e tratto dall'omonimo romanzo di Randy Shilts
 And the Band Played On... – album dei Jaggerz del 1998